Złoty Puchar CONCACAF 2009 odbył się w Stanach Zjednoczonych. Była to 10. edycja Złotego Pucharu.

Uczestnicy

Turniej

Faza grupowa

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Strzelcy 
 4 gole

  Miguel Sabah

 3 gole

  Blas Pérez

 2 gole

  Carlo Costly
  Ali Gerba
  Osael Romero
  Luis Tejada
  Stuart Holden
  Kenny Cooper

  Walter Martínez
  Celso Borges
  Andy Herron
  Álvaro Saborío

  Pablo Barrera
  Giovani dos Santos
  Gerardo Torrado
  Guillermo Franco

 1 gol

  Loïc Loval
  David Fleurival
  Stéphane Auvray
  Ludovic Gotin
  Fabrice Noël
  James Marcelin
  Vaniel Sirin
  Monès Chéry
  Melvin Valladares
  Roger Espinoza

  Omar Cummings
  Patrice Bernier
  Marcel de Jong
  Warren Granados
  Walter Centeno
  Pablo Herrera
  Froylán Ledezma
  Luis Miguel Noriega
  Carlos Vela
  José Antonio Castro

  Nelson Barahona
  Gabriel Enrique Gómez
  Freddy Adu
  Charlie Davies
  Robbie Rogers
  Brian Ching
  Santino Quaranta
  Davy Arnaud
  Kyle Beckerman
  Clarence Goodson

Nagrody 
 
ZŁOTY PUCHAR CONCACAF 2009

Meksyk 5. TYTUŁ

Drużyna turnieju

Bibliografia 

 

Złoty Puchar CONCACAF 2009